Парламентские выборы в Сенегале проходили 3 июня 2007 года. Первоначально планировалось провести их одновременно с президентскими выборами 25 февраля 2007 года, но они были перенесены. В выборах принимало участие 14 партий и коалиций при бойкоте со стороны многих крупных партий. Правящая Коалиция Сопи, включавшая Сенегальскую демократическую партию, получила 131 место парламента, включая 90 мест, избиравшихся по мажоритарным округам.

Избирательная система 
В конце марта Национальное собрание приняло закон, требующий гендерного паритета в национальных партийных списках, который был поддержан Вадом. Однако, в начале апреля Социалистическая партия подала апелляцию против закона, поэтому закон ещё не действовал на момент выборов 2007 года. 

На выборах баллотировалось 4 тыс. кандидатов, которые претендовали на 150 мест Национального собрания. 90 депутатов парламента избирались большинством голосов, а оставшиеся 60 — по пропорциональной системе. Предвыборная кампания проходила с 13 мая по 1 июня.

Предвыборная обстановка 
2 апреля оппозиционные партии, в том числе правящая Социалистическая партия и партия Ревми Идриссы Сек, который занял 2-е место на президентских выборах, объявили, что будут бойкотировать выборы, утверждая, что список избирателей был переписан. Они требовали, чтобы список избирателей был пересмотрен и чтобы была создана новая независимая избирательная комиссия. Они также тревовали увольнения министра внутренних дел Усмана Нгома и также заявляли, что границы избирательных округов были изменены в пользу Демократической партии президента Абдулая Вада и требовали их переделать. Вад отказался от переговоров и заявил, что они могут бойкотировать выборы, если пожелают. 

5 апреля было объявлено, что коалиция Анд Дефаар Сенегал, в том числе And-Jëf/Африканская партия за демократию и социализм, будут участвовать в выборах, а их представитель заявил, что бойкот политически неэффективен. 6 апреля несколько крупных партий, бойкотирующих выборы заявили, что они отозвали свои гарантии в 15 миллионов франков КФА, чтобы лишить законной силы свои кандидатуры, сославшись на нежелание Вада вступить в переговоры. В результате 15 партий и коалиций подали партийные списки на участие в выборах. Из них 14 списков были одобрены.

Результаты

Примечания 

Сенегал
Выборы в Сенегале
2007 год в Сенегале